Старобелицкий сельсовет — административно-территориальная единица и/или муниципальное образование:

 Беларусь
 Старобелицкий сельсовет — Гомельская область, Гомельский район.

 Россия
 Старобелицкий сельсовет — Курская область, Конышёвский район.